Пасарон-де-ла-Вера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 40 км². Население — 676 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 128 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Касереса